Calvert kan syfta på:

Personer 
 Alexander Calvert (född 1990), kanadensisk skådespelare
 Benedict Calvert, 4:e baron Baltimore (1679–1715), Lord Proprietor av Maryland
 Benedict Leonard Calvert (1700–1732), guvernör av Maryland
 Bevan Calvert (född 1986), australisk handbollsspelare
 Cecil Calvert, 2:e baron Baltimore (1605–1675), engelsk statsman och Lord Proprietor av Maryland
 
 Dominic Calvert-Lewin (född 1997), engelsk fotbollsspelare
 Eddie Calvert (1922–1978), brittisk trumpetare
 Frank Calvert (1828–1908), brittisk diplomat och amatörarkeolog
 Frederick Calvert, 6:e baron Baltimore (1731–1771), Lord Proprietor av Maryland
 Frederick Crace Calvert (1819–1873), brittisk kemist
 George Calvert, 1:e baron Baltimore (död 1632), engelsk statsman
 James Calvert (1825–1884), brittisk botaniker och upptäcktsresande
 Jennifer Calvert (född 1963), kanadensisk skådespelerska
 John Calvert (1911–2013), amerikansk magiker
 Ken Calvert (född 1953), amerikansk politiker
 Leonard Calvert (död 1647), guvernör av Maryland
 Lorne Calvert (född 1952), kanadensisk politiker
 Margaret Calvert (född 1936), brittisk illustratör och formgivare
 Matt Calvert (född 1989), kanadensisk ishockeyspelare
 Phillip Calvert (1626–1682), guvernör av Maryland
 Philip Powell Calvert (1871–1961), amerikansk entomolog
 Phyllis Calvert (1915–2002), brittisk skådespelerska
 Reg Calvert (1928–1966), brittisk musiker och radiopirat
 Robert Calvert (1945–1988), brittisk rockmusiker
 Schillonie Calvert (född 1988), jamaicansk friidrottare
 Stephen E. Calvert (född 1935), kanadensisk geokemist och oceanograf

Geografi

Australien 
 Calvert River, Northern Territory

Kanada 
 Calvert, Newfoundland och Labrador
 Calvert Island, Ontario
 Calvert Island, British Columbia

Storbritannien 
 Calvert, Buckinghamshire, England
 Calverton, Nottinghamshire, England

USA 
 Calvert, Alabama
 Calvert, Kansas
 Calvert, Maryland
 Calvert, Texas
 Calvert City, Kentucky
 Calvert County, Maryland
 Calverthalvön, Maryland

Övrigt 
 Calvert Extra, ett amerikanskt whiskeymärke 
 Calvert Gin